Вільне́в-ле-Жене́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 135 км на південний схід від Парижа, 155 км на захід від Діжона, 36 км на захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 122 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 274,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільнев-ле-Жене на сайті французького Національного інституту географії
 Вільнев-ле-Жене на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільнев-ле-Жене на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільнев-ле-Жене на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільнев-ле-Жене на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна